— японский актёр и певец, солист групп D-Boys и Tetra-Fang. Наибольшую известность получил благодаря ролям Камэн Райдера Кивы в одноимённом 18-м сезоне сериала Kamen Rider и Хиро в сериале koizora (Небо любви). В 15 лет, мать отдала его в городскую школу искусства, и уже после года обучения он получил свою первую роль.

Дорамы 

 Gō ~Hime-tachi no Sengoku~ — Мори Раммару(NHK, 2011)
 Tumbling — Юта Такэнака (TBS, 2010)
 Atashinchi no Danshi — Сатору Окура (Fuji TV, 2009)
 Otomen — Ариакэ Ямато (Fuji TV, 2009)
 Koizora — Хироки «Хиро» Сакурай (TBS, 2008)
 Kamen Rider Kiva — Ватару Курэнай (TV Asahi, 2008)
 Abarenbo Mama — Наоя Абэ (Fuji TV, 2007)
 Happy Boys — Кёити Сэгава (TV Tokyo, 2007)
 Rocket Boys — Макото Канно (TV Tokyo, 2005)
Lupin's daughter ( 2019 Казума).
Perfect world ( 2019 Хиро )

Фильмы 

 Rinne no Ame - Сюхэй Миками (Fuji TV, 2010)
 Ju-On — Black Girl - Тэцуя (2009)
 Kamen Rider Kiva: King of the Castle in the Demon World - Ватару Курэнай (TV Asahi, 2008)
 Shakariki - играет себя (2008)
 Kamen Rider Den-O & Kiva: Climax Deka - Ватару Курэнай (2008)
 Tenshi ga Kureta Mono - Идзаму Хаяма (2007)
 Tonari no Yaoi-chan - Тибэ-кун (2007)

D-BOYS 
 2005 — 3rd D-Live (D-Boys-member only Live Entertainment Show)
 2006 — 4th D-Live (D-Boys-member only Live Entertainment Show)
 2006 — Yume no Kobako ni Ribbon wo Kakete ~Revised Edition~ («Dream in a Ribbon Box» re-run)

Tetra-Fang 

Мини-альбомы
Supernova - 6 Августа, 2008.
Tetra-Fang - Entrance Procession
Tetra-Fang - Supernova
Tetra-Fang - Shout in the moonlight
Tetra-Fang - Innocent trap
Tetra-Fang - Silent shout
Tetra-Fang - Message

Альбомы
Tetra-Fang - Destiny's play
Tetra-Fang - Exterminate time
Tetra-Fang - Roots of the king 
Tetra-Fang - Message
Tetra-Fang - Individual system
Tetra-Fang - Silent shout
Tetra-Fang - Innocent trap
Tetra-Fang - Ming garden
Tetra-Fang - Rainy rose
Tetra-Fang - Lightning to heaven
Tetra-Fang - Eternity blood
Tetra-Fang - No matter who you are

TENIMYU: THE PRINCE OF TENNIS MUSICAL SERIES (Эйдзи Кикумару) 
 The Prince of Tennis Musical: Advancement Match Rokkaku feat. Hyotei Gakuen (2006)
 The Prince of Tennis Musical: Absolute King Rikkai feat. Rokkaku ~ First Service (In Winter of 2006—2007)
 The Prince of Tennis Musical: Dream Live 4th (2007)
 The Prince of Tennis Musical: Dream Live 4th ~extra~ (2007)
 The Prince of Tennis Musical: Absolute King Rikkai feat. Rokkaku ~ Second Service (2007)

Официальные DVD 
 2006 — Tenimyu — Advancement Match Rokkaku feat. Hyotei Gakuen DVD - Эйдзи Кикумару
 2006 — DD-BOYS Volume 1 — 6 (+ 1 Special DVD)
 2006 — Tenimyu — Absolute King Rikkai feat. Rokkaku ~ First Service DVD - Эйдзи Кикумару
 2007 — Prince Series DVD ~Koji Seto~
 2007 — Tenimyu — Dream Live 4th DVD - Эйдзи Кикумару
 2007 — Happy Boys File 1 ~Kyoichi & Gen~
 2007 — Happy Boys DVD Volume 1 — 4
 2007 — Tonari no Yaoi-chan (DVD-only Movie)
 2007 — Happy Boys File 2 ~Junta & Kokoro~
 2007 — Happy Boys File 3 ~Kosuke~
 2007 — D-Boys Stage Volume 1 ~Kanbai Gore~
 2007 — Tenimyu — Absolute King Rikkai feat. Rokkaku — Second Service DVD  - Эйдзи Кикумару
 2007 — Tenshi ga Kureta Mono DVD
 2007 — Tenimyu — Supporter DVD Vol. 6 ~ Seigaku's 3rd Generation ~ - Эйдзи Кикумару

Ссылки 
 Официальный блог 
 
 Twitter